Сушко, Роман:
 Сушко, Роман (1919—1979) — польский логик.
 Сушко, Роман Васильевич (1950—2017) — украинский общественный деятель.
 Сушко, Роман Кириллович (1894—1944) — военный и политический деятель УНР и ОУН.